lapis – potocznie azotan srebra (lapis infernalis → kamień piekielny)
 lapis łac. kamień:
 lapis lazuli – minerał niebieskiej barwy
 lapis divinus – kamień oczny, Cuprum aluminatum
 Lapis Niger – Czarny Kamień, monument w Rzymie
 lapis angularis – kamień węgielny
 lapis philosophorum – kamień filozoficzny
 Lapis Refugii – kamień schronienia, daw. okolice Kláštoriska
 Lapis Tiburtinus – kamień tyburtyński